Утемисов — фамилия; имеет женскую форму Утемисова.
 Утемисов, Махамбет (1803—1846) — один из руководителей восстания казахов в Западном Казахстане в 1836—1838 годах.
 Утемисова, Перуза (род. 1931) — советский специалист в области сельского хозяйства, полный кавалер ордена Трудовой Славы. См. также 
 Село имени Махамбет Утемисова